Wattwiller est une eau minérale nommée en référence à Wattwiller dans le Haut-Rhin. L’eau minérale Wattwiller est issue de la source Artésia.

Historique  
En 1741, Friedrich Bachers, docteur en médecine et physicien d'État déclare : . Au , l'eau de Wattwiller est utilisée pour des cures thermales. En 1850, sur avis de l'Académie Nationale de Médecine, un arrêté ministériel reconnaît les vertus thérapeutiques des eaux de Wattwiller.
 
En 1924 Jean-Baptiste Deiber, aubergiste à Wattwiller, commercialise une eau légèrement pétillante sous le nom de Lithia. À sa mort en , sa fille Jeanne Deiber poursuit la production jusqu'en 1974.

En 1992, une nouvelle usine d'embouteillage est construite par la société Grandes Sources de Wattwiller ; la commercialisation commence en avril 1993. En 2004, la société est rachetée par le groupe belge Spadel. En 2008, deux eaux gazeuses sont lancées. En 2016, l'entreprise finalise un investissement de  pour son unité de stockage.

Minéralisation caractéristiques en mg/litre 
Résidu sec à  :

Notes et références

Bibliographie 
 .
 .

Liens externes 
 

Marque d'eau minérale en France
Entreprise agroalimentaire ayant son siège dans le Grand Est
Boisson alsacienne
Entreprise ayant son siège dans le Haut-Rhin
Communauté de communes de Thann-Cernay
Spadel